Fritz Dettmann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Dettmann (Politiker) (Friedrich Dettmann; 1880–1965), deutscher Industrieller und Politiker (DNVP)
 Fritz Dettmann (Wirtschaftsfunktionär) (1921–1972), deutscher Wirtschaftsfunktionär (SED).